Склад збірної Австрії на чемпіонаті світу 1998 

Докладніше...Австрія
Австрія 1998